Imgur-Enlil bezeichnet:

 ein assyrisches Heiligtum in Balawat im 9. Jahrhundert v. Chr., siehe Imgur-Enlil (Balawat)
 die innere Stadtmauer von Babylon, siehe Imgur-Enlil (Babylon)